Камешница:

Россия 
 Камешница — деревня в Кирилловском районе Вологодской области.
 Камешница — деревня в Шекснинском районе Вологодской области.
 Камешница — село в Оричевском районе Кировской области.
 Камешница — деревня в Сунском районе Кировской области.

Реки 
 Камешница (приток Леджи) — река в России, протекает в Вологодской области, Архангельской области.
 Камешница (приток Шексны) — река в России, протекает в Вологодской области.
 Камешница (приток Явенги) — река в России, протекает в Вологодской области, Архангельской области.